John Marshall puede referirse a:

 John Marshall, marino británico;
 John Marshall, exsecretario de Estado de los Estados Unidos;
 John Marshall, arqueólogo británico;
 John Marshall, un cineasta;
 John Marshall, batería británico de jazz;
 John Marshall Watson, piloto irlandés de Fórmula 1.